Мизитон има више значења:

 Мизитон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мизитон (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику